Bahnhof Seligenstadt steht für:
* Bahnhof Seligenstadt (Hess)
 Bahnhof Seligenstadt (b Würzburg) an der Bahnstrecke Bamberg–Rottendorf
 Haltepunkt Seligenstadt Mainschleifenbahn an der Bahnstrecke Seligenstadt–Volkach